Gromada Opole Lubelskie (1954-1956) (powiat puławski/opolsko-lubelski)
 Gromada Opole Lubelskie (1960-1972) (powiat opolsko-lubelski)